Зайцевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Зайцевская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии, Богучарский уезд
 Зайцевская волость (Крестецкий уезд) — в составе Новгородской губернии, Крестецкий уезд
 Зайцевская волость (Калязинский уезд) — в составе Тверской губернии, Калязинский уезд
 Зайцевская волость (Белёвский уезд) — в составе Тульской губернии, Белёвский уезд
 Зайцевская волость (Тульский уезд) — в составе Тульской губернии, Тульский уезд